Роста () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 4218 человек (2008 г.), плотность населения составляет 527 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 10090. Телефонный код — 011.

Покровителем населённого пункта считается Архангел Михаил.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Бойнице, Словакия

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.rosta.to.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики